Zari es una  variedad cultivar de manzano (Malus domestica). Es marca registrada conseguida por "Better3Fruit" Zari®.

Historia 
'Zari' es una variedad de manzana, desarrollado como parte de una cría controlada en Rillaar (Bélgica) en 1988 por Johan Nicolai, Paul Van Laer, Johan Keulemans, Hendrik Eyssen, Els Pauwels e Inge De Wit para el consorcio "Better3Fruit" y seleccionado para pruebas en 1994. El parental-madre de la flor Elstar x el parental-padre polen Delcorf.

'Zari' es una nueva variedad desarrollada en Bélgica y dirigida a productores comerciales que buscan una variedad que madurara a principios de la temporada media. Es una manzana muy atractiva, con un rubor a rayas rojas que cubre un fondo amarillo verdoso y lenticelas moteadas atractivas.

Características 

'Zari' es un árbol vigoroso y recto; tiene un tiempo de floración que comienza a partir del 30 de abril con el 10% de floración, para el 5 de mayo tiene un floración completa (80%), y para el 12 de mayo tiene un 90% caída de pétalos.

'Zari' tiene una talla de fruto es mediana; forma cónica oblonga; con nervaduras débiles, y algo de coronación; epidermis es ligeramente rugosa, con color de fondo amarillo verdoso, con sobre color rojo anaranjado en una cantidad media, con sobre patrón de color en franjas, franjas de color rojo anaranjado que cubren aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie, lenticelas son de color verde amarillo bastante prominentes, y con "russeting" (pardeamiento áspero superficial que presentan algunas variedades) muy bajo; pedúnculo largo y de grosor medio en una cavidad media profunda y ancha, "russeting" en la cavidad pedúncular débil; carne de color amarilla; textura crujiente y jugosa con buen equilibrio azúcar-ácido. Se puede almacenar hasta seis semanas en refrigeración sin pérdida de sabor, firmeza o jugosidad.

Madura cuatro meses después de la plena floración y listo para la cosecha justo antes del inicio del primer período. Produce cultivos medianos y tiende a convertirse en bienal (contrañada). La fruta se mantiene bien en el árbol en la madurez. Resistente al invierno a aproximadamente menos 10 grados centígrados y al verano resistente a aproximadamente 40 grados antes de que se estrese.

Usos 
Buena manzana de postre en fresco, y también de uso en cocina, hace una dulce tarta de manzana.

Recomendado para el huerto familiar, irrelevante en el cultivo comercial de frutas en la actualidad.

Ploidismo  

Diploide. No produce polen fértil. Las variedades polinizadoras del Grupo D. Día 12.

Véase también

Referencias

Bibliografía 
 Walter Hartmann (Hrsg.): Farbatlas alte Obstsorten, Stuttgart 2000, ISBN 3-8001-3173-0.
 Martin Stangl (Hrsg.): Obst aus dem eigenen Garten, München 4. Auflage 2000, ISBN 3-405-15046-9.
 Theodor Engelbrecht: Deutschlands Apfelsorten: illustrirte systematische Darstellung der im Gebiete des Deutschen Pomologen gebaute Apfelsorten, Braunschweig, Vieweg, 1889, beschrieben unter Nr. 427, S. 475
 Dapena, E., Blázquez, M.D. 2009. Descripción de las variedades de manzana de la D.O.P Sidra de Asturias. SERIDA. 69 pp. [disponible en línea: http://www.serida.org/pdfs/4071.pdf].
 Dapena, E., Blázquez, M.D., Fernández, M. 2006. Recursos fitogenéticos del Banco de Germoplasma de Manzano del SERIDA. Tecnología Agroalimentaria 3: 34-39. [disponible en línea: http://www.serida.org/pdfs/1524.pdf].
 
 Rivera Núñez, Diego; Obón de Castro, Concepción. Frutos secos, oleaginosos, frutales de hueso, almendros y frutales de pepita . Volum 1. Editum, 1997, p.152–153. ISBN 8476847440 [Consulta: 19 de febrero de 2012].
 Henri Kessler, Pomologie romande illustrée. Les 50 meilleures variétés de fruits pour la culture avec reproduction en couleurs d'après échantillons cultivés au pays, 1949.
 Willi Votteler: Verzeichnis der Apfel- und Birnensorten, Obst- und Gartenbauverlag, München 1993, ISBN 3-87596-086-6
 André Leroy, Dictionnaire pomologique, tomes 3 et 4, 1867.
 Les deux tomes de « Le Verger Français », 1947, 1948.
 Robert Silbereisen: Malus. In: Hans. J. Conert u. a. (Hrsg.): Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band 4 Teil 2B: Spermatophyta: Angiospermae: Dicotyledones 2 (3). Rosaceae 2. Blackwell 1995. ISBN 3-8263-2533-8.
 Gerhard Friedrich und Herbert Petzold : Handbuch Obstsorten, Ulmer Verlag, Stuttgart 2005, ISBN 3-8001-4853-6.

Enlaces externos 

 The world's most extensive apples (pommes) database.
 Nationalfruitcollection.org.uk/full2.php?id=3905&&fruit=apple Jonagold
  Variedades de manzanas gallegas.
 Alimente.elconfidencial.com/diferencias entre las sidras vasca gallega y asturiana.
Variety Profile from Enza
A detailed description
Facebook
Nutritional information
Blog

Malus domestica
Zari
Zari
Zari
Zari